Соревнования по прыжкам с шестом у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Гренобле прошли 22 февраля 1981 года во Дворце спорта.

Действующим зимним чемпионом Европы в прыжках с шестом являлся Константин Волков из СССР.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: WB — Высшее мировое достижение | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Основные соревнования в прыжке с шестом у мужчин прошли 22 февраля 1981 года. Квалификация на чемпионате не проводилась, поэтому в сектор вышел сразу 21 легкоатлет. 20-летний француз Тьерри Виньерон впервые в карьере стал чемпионом Европы и повторил своё же высшее мировое достижение для помещений — 5,70 м (мировые рекорды официально не регистрировались до 1988 года).

Примечания

Ссылки 
 

прыжок